Нижче наведено список населених пунктів повіту Вилча, Румунія.

Вилча